Kirchenlied steht für:

 Kirchenlied (Gesangbuch), römisch-katholisches Gesangbuch
 geistliches Lied christlich-religiösen Inhalts als Bestandteil des Gottesdienstes

Siehe auch:
 Das deutsche Kirchenlied (wissenschaftliches Editionsunternehmen)
 Liste von Kirchenliedern